Guerre des chevaux célestes
Les chevaux célestes, surnom des chevaux de Ferghana